Radio Victoria ist der Name mehrerer Hörfunksender:

 Radio Victoria (Baden-Württemberg), deutscher Privatsender (1989–1994)
 Radio Victoria (Belgien) in Halle (Belgien)
 Radio Victoria 1180 AM (Costa Rica) in San José
 Radio Victoria (El Salvador) in El Salvador
 Radio Victoria (Polen) in Polen
 Victoria Radio Network (VRN), Krankenhausradio aus Schottland